Название ачоли обозначает распространённые в Уганде и Судане (Африка):
 Ачоли (народ)
 Ачоли (язык)